Владимир Алейников:
 Алейников, Владимир Дмитриевич (род. 1946) — русский поэт, прозаик, переводчик, художник.
 Алейников, Владимир Николаевич (? — 1896) — русский оперный певец.